Procedura (z lat. procedere, postupovat) je předepsaný postup nebo návod, jak postupovat. Může také být:
 léčebná procedura
 úřední procedura
 uložená procedura
 v programování synonymum pro podprogram 
 procedurální programování viz Imperativní programování

Související články 
 proces
 receptura

Externí odkazy